Сент-Астье — кантон во Франции, департамент Дордонь
 Сент-Астье — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сент-Астье — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна